Županija Halland (šved. Hallands län)  županija je na zapadnoj obali Švedske. Prostire se na površini 5 454 četvornih kilometara, što je 1,3 postotaka ukupnog švedskog ozemlja.  Teritorij današnjeg Hallanda poklapa se s teritorijem povijesne županije Halland utemeljene 1719. godine.

Granice dijeli sa županijama Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, a obalni dio zapljuskuju vode mora/zaljeva Kattegat.
Glavni grad je Halmstad.

Općine u Županiji Halland  

 Falkenberg (39,595) 

 Halmstad (87,900)

 Hylte (10,377)

 Kungsbacka  (69,352)

 Laholm (23,039) 

 Varberg (54,676 stan.)

  Podatci o populaciji su na dan 30. lipnja 2005.

Naselja u Županiji Halland po općinama  

Halland